Anthony Johnson peut désigner :
 Anthony Johnson (~1600-1670), esclave originaire de l'Angola devenu colonisateur ;
 Anthony Johnson (1974-), joueur américain de basket-ball ;
 Anthony Johnson (1984-2022), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Anthony Rolfe Johnson (1940-2010), chanteur d'opéra britannique ;
 Anthony Johnson Allaire (1829-1903), brigadier-général de l'Union pendant la guerre de Sécession.

Voir aussi 
 Antony and the Johnsons